Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Morgan (), pour la plupart ainsi baptisés en l'honneur de Daniel Morgan (1736-1802), général américain durant la Guerre d'Indépendance des États-Unis d'Amérique :
 le comté de Morgan, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Morgan, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de l'Utah ;
 le comté de Morgan, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi